Државна химна Гвинеје Бисао носи назив „Ово је наша вољена земља” (). Текст је написао Амилкар Кабрал, а музику је компоновао Жао Хе. Усвојена је након проглашења независности 1974. године. Такође је била химна Зеленортских острва до 1996. године, али је замењена новом химном ().

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Guinea-Bissau: Esta É a Nossa Pátria Bem Amada - Извођење химне Гвинеје Бисао, са информацијама и текстом

Гвинеја Бисао
Гвинеја Бисао